Ai (en japonés: hiragana あい; en kanji 愛, 藍 o 亜衣) es un nombre de pila femenino japonés. Su significado podría ser amor (爱) o índigo (蓝).

Personajes destacados 
Entre las mujeres que llevaron o llevan dicho nombre se encuentran:

Atletas

 Ai Fukuhara, jugadora profesional de ping-pong.
 Ai Miyazato, jugadora profesional de golf.
 Ai Sugiyama, jugadora de tenis profesional.
 Ai Shibata, nadadora profesional.
 Ai Otomo, jugadora de voleibol.

Cantantes

 Ai (cantante), (1981), cantante de hip hop.
 Ai Kago, (nacida en 1988), cantante pop.
 Ai Kawashima, cantante y compositora.
 Ai Otsuka, (nacida en 1982), cantante, compositora, actriz.
 Ai Takahashi, (nacida en 1986), cantante pop.

Actrices de voz
 Ai Nonaka, actriz de doblaje.
 Ai Orikasa, actriz de doblaje.
 Ai Maeda, actriz de doblaje.
 Ai Shimizu, actriz de doblaje.

Idols
 Ai Aito
 Ai Himeno
 Ai Kurosawa
 Ai Mita
 Ai Nagase
 Ai Nakatsuka
 Ai Nanase
 Ai Sayama
 Ai Takeuchi
 Ai Uemura

Otros
 Ai Iijima (1972-2008), personalidad de los medios.
 Ai Haruna, personalidad de la televisión transexual.
 Ai Kato, actriz y modelo.
 Ai Maeda, modelo y actriz.
 Ai Morinaga, caricaturista.
 Ai Tominaga, modelo y actriz.
 Ai Yazawa, mangaka.

Personajes de ficción
 Ai Amano, el personaje principal del manga y anime Video Girl Ai.
 Ai Haibara alias Shiho Miyano, un personaje de Detective Conan.
 Ai Mori, un personaje de La ley de Ueki.
 Ai Tanabe, un personaje de Planetes.
 Ai Shindo, un personaje de Kyoukai no kanata
 Ai Yazawa, un personaje de Battle Royale II: Requiem.
 Ai, uno de los personajes principales del eroge Popotan.
 Ai Enma, el personaje principal del anime y manga Jigoku Shōjo.
 Ai Ebihara, un personaje de Shin Megami Tensei: Persona 4.
 Ai, el personaje principal de Dōbutsu no Mori.
 Ai, un de los personajes de la 4 película de Inu Yasha: Fuego en la Isla Mística Inu Yasha.
 Shirakawa Ai,un personaje de Leyendas de Los Otori
 Ai Suotome (Ai-Chan), personaje de la serie Shin-Chan 
 Ai Hayasaka (Hayasaka-san), personaje del anime Kaguya-sama Love Is war

Nombres femeninos
Nombres japoneses